Émilienne Brunfaut (1908 - 1986) est une syndicaliste, féministe et pacifiste belge.
Fernand Brunfaut (1886-1972) est un député et architecte belge.
 Gaston Brunfaut (1894-1974) est un architecte belge.
 Jules Brunfaut (1852 - 1942) est un architecte belge.
Maxime Brunfaut (1909 - 2003) est un architecte belge.